Ладручей — ручей в России, протекает по территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии. Длина ручья — 14 км.

Ручей берёт начало из ламбины без названия на высоте 46,1 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в северном по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет девять малых притоков суммарной длиной 23 км.

Устье реки находится на Поморском берегу Онежской губы Белого моря.

В нижнем течении Ладручей пересекает дорогу местного значения  («Беломорск — Сумпосад — Вирандозеро — Нюхча»), а также параллельно ей идущую железную дорогу Беломорск — Обозерская.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001412202000007058.

См. также 
 Реки Карелии

Фотографии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Реки, впадающие в Белое море на Поморском берегу
Реки Беломорского района